75-й выпуск Гран-при Плуэ — шоссейной однодневной велогонки по дорогам французского региона Бретань. Состоялась 28 августа 2011 года в рамках Мирового тура UCI 2011.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт